La gare de Portland (Union), est une ancienne gare ferroviaire de Portland (Maine),
 La gare de Portland (Grand Tronc), est une ancienne gare ferroviaire de Portland (Maine),
 La gare de Portland Transportation Center, est une gare ferroviaire et routière en activité à Portland (Maine).